Název Puebla nese:

 Puebla (stát) – jeden ze 31 států Mexika
 Puebla (město) – hlavní město mexického státu Puebla
 Puebla (motýl) – rod motýlů z čeledi píďalkovitých